Kreuzbühl ist der Ortsname von

 Kreuzbühl (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Kreuzbühl (Schnaittach), Ortsteil des Marktes Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Kreuzbühl (Selbitz), Ortsteil der Stadt Selbitz, Landkreis Hof, Bayern

außerdem
 Kreuzbühl (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg